Luni (Itàlia), ciutat de Ligúria a Itàlia, centre de la Lunigiana
 Riu Luni, al Rajasthan, Índia